La Fin d'un monde : étude psychologique et sociale, un ouvrage d'Édouard Drumont (1889)
 La Fin d'un monde : , un ouvrage de Julien Green
Louis XVI ou la fin d'un monde, un ouvrage de Bernard Faÿ (1955)
 La Fin d'un monde, un album photographique de Peter Beard (1965)
La Fin d'un monde : 1914-1929, le douzième tome de la Nouvelle histoire de la France contemporaine de Philippe Bernard (1975)
 La Fin d'un monde : une histoire de la révolution petite-bourgeoise, un ouvrage de Patrick Buisson (2021)